Les thérochéloniens (Therochelonia) forment un groupe éteint de thérapsides dicynodontes qui comprend les emydopoïdes et les bidentaliens.

Classification

Historique 
Le taxon est nommé par le paléontologue britannique Harry Seeley en 1894 et tombe en désuétude au siècle suivant avant d'être redéfini comme micro-ordre en 2009. Il est défini comme « contenant le dernier ancêtre commun de Cistecephalus microrhinus et de Dicynodon lacerticeps et de tous ses descendants ».

Phylogénie 
Ci-dessous se trouve un cladogramme simplifié de Kammerer et al. (2011) montrant le placement phylogénétique de Therochelonia :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida 
 Dicynodontia

Liens externes 

Dicynodontia
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1894
Thérapside du Trias
Thérapside du Permien